Бадамшин — башкирская и татарская фамилия. Известные носители:
 Бадамшин, Гариф Сиразетдинович (1865—1939) — депутат Государственной думы I и II созывов от Казанской губернии.
 Бадамшин, Игорь Гайниахметович (1966—2014) — советский и российский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира 1993.
 Бадамшин, Рамиль Шавкатович (род. 1980) — автор-исполнитель, организатор бардовских концертов и фестивалей в Башкирии.
 Бадамшин, Сергей Викторович (род. 1980) — российский адвокат, вёл резонансные дела.